Santiaguense – abitanti di Santiago (Brasile)
Santiaguense – abitanti di Santiago do Cacém
Santiaguense – abitanti di Santiago do Sul